Slag bij Guinegate (1479), de eerste Slag bij Guinegate, op 7 augustus 1479
 Slag bij Guinegate (1513), de tweede Slag bij Guinegate, op 16 augustus 1513